Propus steht für:

 Propus (Tejat Prior), andere Bezeichnung des Sterns Eta Geminorum (η Gem) im Sternbild Zwillinge
 Propus (AMD Athlon II), Prozessorkern einer Modellreihe des Athlon II Prozessors von AMD